Sezon 2013 był 22. edycją Virslīgi – najwyższej klasy rozgrywkowej na Łotwie. Sezon rozpoczął się 29 marca, a zakończył 3 października 2013. Od tego sezonu liga nosi nazwę sponsorską SMScredit.lv Virsliga. W rozgrywkach bierze udział 10 zespołów, grając systemem kołowym. Obrońcą tytułu jest FC Daugava

Drużyny

Tabela 

||
||
||

Baraże o Virslīgę
9. zespół ligi  musiał po zakończeniu sezonu zmierzyć się w dwumeczu barażowym, z wicemistrzem sezonu 2013 1. līgi -  o prawo gry w sezonie 2014 Virslīgi.

FS METTA/LU wygrała w dwumeczu 5:2 i utrzymała się w Virslīdze

Wyniki

Pierwsza część sezonu

Druga część sezonu

Najlepsi strzelcy 

Aktualne na: 16 stycznia 2014. Źródło: uefa.com

Stadiony

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Liga na interia.pl
 Liga na uefa.com

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Łotwie
2013 w piłce nożnej
2013 na Łotwie